L'adjectif quinaire signifie 5 :
Système quinaire
Schéma quinaire
Le quinaire est une monnaie romaine. Le quinaire d'argent vaut un demi denier, le quinaire d'or vaut un demi-aureus soit 50 sesterces